Utan nåd kan syfta på:

Utan nåd (film, 1977) – en film från 1977 i regi av André Cayatte, originaltitel À chacun son enfer
Utan nåd (film, 1986) – en film från 1986 i regi av Richard Pearce, originaltitel No Mercy
Utan nåd (film, 2007) – en film från 2007 i regi av Tom Kalin, originaltitel Savage Grace
Utan nåd (film, 2017) – en film från 2017 i regi av Fatih Akın, originaltitel Aus dem Nichts, internationell titel In The Fade